Happy Meal
Heurística de Silver-Meal
Coat-Méal
Tha Last Meal
Regular Ordinary Swedish Meal Time
Desambiguação